Brungs ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Brungs (* 1974), deutscher Künstler
 Franz Brungs (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Johann Joseph Brungs (1853–1942), deutscher Gymnasiallehrer, Professor und Heimatforscher
 Leah Rauhut-Brungs (* 1949), deutsche Publizistin
 Stephanie Brungs (* 1989), deutsche Moderatorin